Feuerwehrführerschein in:
 Deutschland siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland)#Feuerwehrführerschein
 Österreich siehe Führerschein und Lenkberechtigung (Österreich)#Feuerwehrführerschein